De vlag van de Wit-Russische stad Homel, zie Vlag van Homel (stad);
  De vlag van de Wit-Russische oblast Homel, zie Vlag van Gomel (oblast).